Primera Divisió 2011-12 var den 17. udgave af Andorras Primera Divisió i fodbold på højeste niveau. Sæsonen begyndte den 18. september 2011 og sluttede den 22. maj 2012. 

FC Lusitanos vandt deres første mesterskabet.

Tabel

Mesterskabsrunden

Nedrykningsspil

Nedrykningsplayoff

|}

Fodboldsæson 2011-12
Fodbold i Andorra